Kursi (Golanhoogten), een ruïne van een Byzantijns klooster en een nationaal park op de Golanhoogten
 Kursi (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Kursi (Põltsamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa, provincie Jõgevamaa
 Kursi (Tamsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Tamsalu, provincie Lääne-Virumaa